Гаса́н Чинги́зович Гусе́йнов (род. 2 сентября 1953, Баку, АзССР) — советский и российский филолог. Доктор филологических наук (2002), профессор ВШЭ (2012—2020). Автор книг и более ста статей по классической филологии и истории культуры, современной политике и литературе. Один из авторов «Мифологического словаря» и энциклопедии «Мифы народов мира».

Биография 
Окончил классическое отделение филологического факультета МГУ в 1975 году, ученик Алексея Лосева и Азы Тахо-Годи. Кандидат филологических наук (МГУ, 1979, диссертация «Мифологемы „судьбы“, „правды“ и „ритуала“ у Эсхила»). Преподавал в ГИТИСе (1978—1984), затем работал в секторе античной литературы ИМЛИ АН СССР.

В 1990—1991 годах — стипендиат Фонда Гумбольдта в Гейдельберге, в 1992—1997 годах — научный сотрудник Бременского института Восточной Европы, преподавал в университетах Дании, Германии, США. Работал фрилансером в интернет-редакции «Немецкой волны» (2001—2006), приват-доцент Боннского университета (с 2002 года), в 2006—2007 годах — вновь сотрудник Института Восточной Европы. В 2002 году защитил докторскую диссертацию «Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х гг.» (научный консультант С. Ю. Неклюдов, РГГУ).

В 2007 году вернулся из-за рубежа в Россию и стал профессором филологического факультета МГУ, где читал курсы истории античной литературы, древнегреческого языка и введения в классическую филологию. Руководитель российской части международного проекта Catalogus Philologorum Classicorum (Каталога антиковедов).

С апреля 2011 по сентябрь 2012 года — директор Центра гуманитарных исследований РАНХиГС при Президенте РФ.

С октября 2012 года по лето 2020 года — профессор факультета филологии НИУ ВШЭ, член учёного совета, ординарный профессор (2016). Награждён двумя почётными грамотами и благодарностью ВШЭ, благодарностью Школы филологии ВШЭ. Признавался лучшим преподавателем в 2013, 2014, 2016—2019 годах.

Преподавал также в Базельском университете (Швейцария). Участник международного проекта Бергенского университета (Норвегия) The Future of Russian. Ведёт аналитическую колонку на темы политики, языка и культуры на сайте Международного французского радио.

Член редакционного совета журнала Journal of Soviet and Post-Soviet Politics and Society, редколлегий журналов Religion, State and Society, «Государство, религия, церковь в России и за рубежом» и «Логос». Выступает с лекциями в Ельцин-центре по истории СССР и России и политическому языкознанию.

В 2004 и 2012 годах входил в шорт-лист Премии Андрея Белого.

Резонансные выступления

Высказывание о русском языке 
Цепочка резонансных событий последовала после высказывания Гасана Гусейнова в адрес русского языка, где были, в частности, употреблены слова «клоачный» и «убогий».

Причиной острой реакции стал пост Гусейнова в Фейсбуке от 29 октября 2019 года. Позже, по словам самого профессора, публикация была удалена администрацией соцсети. Содержание поста восстанавливается из протокола заседания комиссии учёного совета ВШЭ по академической этике: «…В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днём с огнём найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой? Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна».

Поднявшееся возмущение привело к удалению сообщения в Фейсбуке, комиссия ВШЭ по этике посоветовала Гусейнову извиниться, но учёный заявил журналистам, что не собирается ни перед кем извиняться, поскольку он говорил о языке агрессии и ненависти, применяемом в социальных сетях и СМИ.

Фраза преподавателя вызвала бурную полемику, вышедшую за рамки университетского сообщества и превратившуюся в общественную дискуссию. Давление на Гусейнова было воспринято в том числе как очередная попытка ограничить свободу слова в России, в связи с чем появилось открытое письмо в поддержку Гусейнова, подписанное более чем сотней литераторов и деятелей культуры. Выражение «клоачный язык» было отмечено на российском конкурсе «Слово года» и заняло второе место в номинации «Выражение года».

Высказывание о террористическом акте на Дубровке 
В комментарии в Facebook 20 июля 2020 Гусейнов согласился с мнением писательницы Сьюзен Зонтаг о том, что теракт на Дубровке — это «освободительная борьба чеченского народа». Данное высказывание вызвало широкую критику и обвинения в оправдании терроризма. В ВШЭ пообещали дать правовую оценку высказыванию. Сам Гусейнов позднее заявил, что его слова вырвали из контекста.

29 июля 2020 года Высшая школа экономики опубликовала семнадцатистраничный доклад «Терроризм: недопустимость оправдания. Исторические, этические и правовые аспекты», который, по мнению РБК, стал реакцией на дискуссию о допустимости оправдывания терроризма политическими целями, которая началась с высказываний Гусейнова. В аннотации к публикации было указано, что любые позитивные коннотации по отношению к терроризму неприемлемы, прежде всего, поскольку «они создают ощущение приемлемости террора». 1 сентября того же года Высшая школа экономики дополнительно выпустила заявление о том, что согласно заказанной ею в Государственном институте русского языка имени Пушкина экспертизе юридические признаки экстремизма в высказывании Гусейнова отсутствуют.

Семья 
 Отец — писатель Чингиз Гусейнов (род. 1929).
 Мать — переводчица Марина Давыдовна Гринблат (1932—1991).
 Дочь — историк Дина Гусейнова (род. 1981).

Книги 
 Драматургический метод Платона. — , 1981.
 «Орестея» Эсхила. Образное моделирование действия. — , 1982.
 Аристофан. — : Искусство, 1988.
 Карта нашей Родины: идеологема между словом и телом. — Хельсинки, 2000. (Второе, дополненное издание «Карты нашей Родины» вышло в издательстве «ОГИ» в 2005.)
 Материалы к русскому общественно-политическому словарю XX в. — : Три квадрата, 2003.
 Советские идеологемы в русском дискурсе 1990-х. — : Три квадрата, 2003. — 272 с.
 Нулевые на кончике языка: Краткий путеводитель по русскому дискурсу. — : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. — 240 с.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте филологического факультета МГУ
 Страница на сайте Центра гуманитарных исследований РАНХиГС
 Страница  на сайте НИУ ВШЭ

Персоналии по алфавиту
Исследователи творчества Платона
Родившиеся в Баку
Литературоведы России
Антиковеды России
Филологи России
Культурологи России
Доктора филологических наук
Выпускники филологического факультета МГУ
Сотрудники ИМЛИ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Ординарные профессора ВШЭ
Преподаватели Базельского университета
Писатели России XX века
Писатели России XXI века
Педагоги ГИТИСа
Преподаватели Российской академии государственной службы
Авторы энциклопедий и словарей